Fabrizio Cassol (* 1964), belgischer Jazzmusiker
 Maria Angela Cassol (* 1956), italienische Medailleurin